Тадолини, Адамо (1788—1868) — итальянский скульптор.
 Тадолини, Джованни (Giovanni Tadolini; 1789—1872) — итальянский композитор.
 Тадолини, Евгения (Eugenia Tadolini; 1809—1872) — итальянская певица; жена Джованни Т..

Примечания